Одноробовка — название населённых пунктов на Украине:

 Одноробовка — посёлок в Золочевском районе Харьковской области.
 Одноробовка — село в Золочевском районе Харьковской области.